Belgorod (russisch für „Weiße Stadt“) steht für:
 Belgorod, russische Stadt an der Grenze zur Ukraine
 Oblast Belgorod, russische Verwaltungseinheit
 Bilhorod-Dnistrowskyj, bis 1991 russisch Belgorod-Dnestrowski, Stadt in der Ukraine
 Belgorod, altslawische Stadt bei Kiew, siehe Bilohorodka (Butscha)
 (9612) Belgorod, ein Asteroid
 Belgorod, russisches Atom-U-Boot der Projekt 949-Klasse

Siehe auch:
 Belgrad
Białogard 
Białogarda